Думитрены () — село в Флорештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Алексеевка, Кириловка и Новые Радуляны входит в состав коммуны Алексеевка.

История 
В Молдавской ССР село носило название Дмитриевка.

География 
Село расположено на высоте 156 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Думитрень проживает 585 человек (286 мужчин, 299 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Валерий Плешка — молдавский политик, министр обороны Молдавии (2004—2007).

Примечания 

Населённые пункты Флорештского района